Vinets kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Kanal Vіnets, kanal, Brests voblast,

Frankrike 

 Vinets, departementet Aube i regionen Grand Est, 

Robotskapade Belarusförgreningar